Amén es un término cuyo significado posee una connotación religiosa y es usado como símbolo de reafirmación. Otros usos posibles de la misma palabra incluyen los siguientes conceptos:

Amén, banda musical peruana.
Jussi Sydänmaa, músico finlandés de la banda Lordi conocido por el pseudónimo artístico «Amen».
Amen., película de 2002.
 «Amén», canción de Ricardo Montaner, Evaluna, Mau y Ricky y Camilo.